Lu Jiajing (; ur. 18 listopada 1989 w Shenyang) – chińska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała osiemnaście turniejów singlowych i dwadzieścia osiem deblowych rangi ITF. 18 marca 2019 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 162. pozycję, natomiast 29 czerwca 2015 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 139. miejsce.

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 1 (0–1)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Chińskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Shenyangu
Urodzeni w 1989